

Sigle 

R3D est un sigle qui peut signifier :

 une extension de nom de fichier vidéo : REDCODE Video File format (.R3D) 
 le Douglas DC-5